Флейсиг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флейсиг, Бернард (1853—1931) — австрийский шахматист венгерского происхождения, мастер.
 Флейсиг, Максимилиан (1845—1919) — австрийский шахматист венгерского происхождения, мастер.